Ефи́мово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ефимово — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Ефимово — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Ефимово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ефимово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Ефимово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Ефимово — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Ефимово — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Ефимово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Ефимово — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Ефимово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Ефимово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ефимово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Ефимово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Ефимово — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Ефимово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 
 
 
 Ефимовский